Hoefslag (dijk), een dijkdeel
 Hoefslag (paardrijden), een paardentred
 Hoefslag (tijdschrift), Nederlands maandblad voor ruitersport, vroeger verschenen onder de naam De Hoefslag
 De Hoefslag (restaurant), een restaurant met Michelinster in Bosch en Duin
 De Hoefslag (Soest), voorheen Zuid Pijnenburg, een monumentale rentenierswoning in Soest